Die Saison 1996/97 ist die 22. Spielzeit der 2. Basketball-Bundesliga. Die reguläre Saison begann am 21. September 1996 und endete am 8. März 1997. Die „Postseason“ mit Relegations- und Abstiegsrunde dauerte vom 13. März 1997 bis zum 26. April 1997.

Modus 
Die Liga war vor Saisonbeginn in zwei Staffeln (Nord und Süd) mit jeweils zwölf Mannschaften unterteilt. Die jeweils sechs besten Teams in der Abschlusstabelle der Staffeln erwarben das sportliche Teilnahmerecht an einer dreistaffeligen Relegationsrunde mit den sechs schlechtesten Teams der Basketball-Bundesliga 1996/97 zum Aufstieg in die Basketball-Bundesliga (BBL). Die jeweils sechs schlechtesten Teams nahmen an einer Abstiegsrunde teil. Pro Staffel stiegen regulär zwei Mannschaften in die zugeordneten Regionalligen ab. Die Ergebnisse der Hauptrunde wurden in die Abstiegsrunden mitgenommen.

Saisonnotizen 
 In der Gruppe Nord gab es in der letzten Saison einen Aufsteiger mit den Telekom Baskets Bonn, aber keinen Absteiger, daher verblieb der sportlich abgestiegene Schalke 04 in der Liga.
 Umgekehrt gab es in der Gruppe Süd einen Erstliga-Absteiger mit der TG Landshut und keinen Aufsteiger, so dass die BG Karlsruhe neben den regulären Absteigern BG Chemnitz, Bayern München und TGS Ober-Ramstadt ebenfalls in der Regionalliga antreten mussten.
 Aufsteiger aus den Regionalligen waren in der Gruppe Nord VfL Bochum BG und TSV Quakenbrück sowie in der Gruppe Süd die BG Koblenz und die DJK Falke Nürnberg.
 Vor der Saison zog sich Eintracht Frankfurt und während der Saison Mitte Dezember Erstliga-Absteiger TG Landshut vom Spielbetrieb der Gruppe Süd zurück. Alle Spiele der Landshuter wurden aus der Wertung genommen und die Spielzeit mit zehn Mannschaften zu Ende gespielt.
 Meister der 2. Basketball-Bundesliga wurden: BC Johanneum Hamburg (Nord) und USC Freiburg (Süd), der in der Relegationsrunde den Aufstieg in die BBL erreichte.

Nord

Tabelle

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse der Hauptrunde wurden in die Abstiegsrunden mitgenommen.

Süd

Tabelle 

1Mannschaft wurde während der Saison vom Spielbetrieb zurückgezogen und Ergebnisse aus der Wertung genommen.
2Mannschaft wurde vor der Saison vom Spielbetrieb zurückgezogen.

Platzierungsrunde 
Die Ergebnisse der Hauptrunde wurden in die Platzierungsrunde mitgenommen.

Relegationsrunde 
Für die Relegationsrunde 1996/97 zum Aufstieg in die erste Basketball-Bundesliga, siehe Basketball-Bundesliga 1996/97#Relegationsrunde

Siehe auch 
 Liste von deutschen Basketballmannschaften

Weblinks 
 2. Basketball-Bundesliga

1996/97
Basketballsaison 1996/97